Tonalità – insieme dei princìpi armonici e melodici di un brano musicale
 Tonalità –  gradazione di colore spiegata ne La teoria dei colori di Goethe
 Tonalità termica – in termodinamica quantità di calore sviluppata dalla combustione

Altri progetti